Игорь Шелест: Шелест, Игорь Анатольевич (род. 1969) — советский и украинский футболист; тренер.
 Шелест, Игорь Иванович (1914—1992) — советский лётчик-испытатель, писатель.